

Miejscowości w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 2
 Długokąty – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Wieczfnia Kościelna 
 Długokąty – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Puszcza Mariańska

Inne 
 Długokąty – nieofic. część wsi Parowa w woj. dolnośląskim, w pow. bolesławieckim, w gminie Osiecznica

Zobacz też 
 Długokąty Małe